Виктор Митрофанович Богданович - советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1911 году. Член ВКП(б) с 1943 года.

С 1928 года - на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1928-1971 гг. — рабочий совхоза, в Рабоче-Крестьянской Красной Армии, бригадир тракторной бригады МТС, участник Великой Отечественной войны, бригадир тракторной бригады Рудобельской машинно-тракторной станции, затем колхоза в Глусском районе Могилёвской области.

Избирался депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР 3-го, 4-го и 5-го созывов от Слуцкого избирательного округа №54 Белорусской ССР.

Умер 4 марта 1993

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета СССР, Том 5. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1958. — с. 58.
 Богданович
 ОЗП

Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 5-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Белорусской ССР
Члены КПСС
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании